Svinec je lahko

 Svinec, kemični element

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Svinec, Koroška, nem. Eberstein, tržna občina Svinec

Viri 

Naselja v Zvezni deželi Koroška